Ирининская улица:
 Ирининская улица — улица в Гомеле
 Ирининская улица — улица в Киеве
 Ирининская улица — историческое название улицы Фридриха Энгельса в Москве